Drive-in kan refererer til flere ting:

 Drive-in (band) - dansk band fra perioden 1986-2008
 Drive-in (butik) - en servicevirksomhed